Municipio de Ord puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ord (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Ord (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.